Соревнования по метанию копья вольным стилем среди мужчин на летних Олимпийских играх 1908 прошли 18 июля. Приняли участие 33 спортсмена из 9 стран.

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований